Lagewort ist:
 eine ältere Bezeichnung für Supinum
 eine jüngere Bezeichnung für Präposition

Siehe auch: